Бакур (, реже Пакор) — царь Великой Армении (161—163) из династии Аршакидов.

Бакур взошел на трон при помощи парфянского царя Вологеза III, после свержения римского ставленника Сохэмоса в 161 году. Про правление Бакура известно очень мало. После его возведения на трон Рим начал войну против Армении и Парфии. Летом 163 года римские войска вступили в Армению, разрушили её столицу Арташат и арестовали Бакура. Римляне попытались превратить Армению в римскую провинцию однако их планам помешало восстание армянского князя Трдата. Император Марк Аврелий возвратил армянский трон Сохэмосу. Сам Бакур со своим братом, Миhрдатом () был увезен в Рим. Формально сохранив титул «царя Армении» он считался претендентом на армянский трон.

Источники 
 Армянская советская энциклопедия, Том 2, страница 246, статья Բակուր Ա

См. также 
 Сохэмос — царь Армении
 Аршакуни — династия

Цари Армении
Аршакиды
Умершие в 163 году